Dolichoscyta är ett släkte av fjärilar. Dolichoscyta ingår i familjen nattflyn. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nattflyn
Dolichoscyta